Абляметов Арсен Шавкатович (, 10 серпня 1984) — український кримськотатарський футболіст.
 Абляметов Мустафа Шавкатович (1989 р.н.) — український кримськотатарський футболіст, вихованець київського РВУФК.